Entre chien et loup est une expression qui peut désigner :

Expression 
 L'heure bleue, une période entre le jour et la nuit.

Œuvres 

 Entre chien et loup, un cartoon de Tex Avery sorti en 1937 ;
 Entre chien et loup, un tableau de Marc Chagall réalisé en 1938-1943 ;
 Entre chien et loup (), un court métrage d'animation de Tex Avery sorti en 1945 ;
 Entre chien et loup, une série télévisée canadienne diffusée à partir de 1984 ;
 Entre chien et loup, émission télévisée, sur , de  à l'automne 1988, créée et présentée par Allain Bougrain Dubourg
 Entre chien et loup, épisode de la  de la série télévisée 
 Entre chiens et loups, un roman de Malorie Blackman paru en 2001 ;
 Entre chiens et loups, un film d'Alexandre Arcady ou sa bande originale éponyme, sortis en 2002 ;
 Femme entre chien et loup, un film franco-belge de 1979.
Entre chien et loup Alexandre Poulin 2010 Album : Une lumière allumée
un épisode de la série télévisée Homeland